

Найвищі вершини
Це (неповний) список вершин Карпат висотою вище 2500 м. Подані висоти, геологічні відділи та географічне розміщення.

Карпати